Името Александър Попов може да се отнася за:
 Александър Попов (1820 – 1877), руски историк;
 Александър Попов (1852 – 1919), руски художник;
 Александър Попов (1859 – 1905), руски физик;
 Александър Попов (1870 – ?), български революционер от ВМОРО;
 Александър Попов (1899 – 1976), български диригент и цигулар;
 Александър Попов – Врабчо (р. 1920), български футболист и треньор по футбол
 Александър Попов (р. 1922), български политик;
 Александър Попов (1927 – 2021) български лекар и писател;
 Александър Попов (1942 – 2020), български електрохимик, академик на БАН (2008);
 Александър Попов (р. 1971), съветски и руски плувец, олимпийски шампион;
 Александър Попов (р. 1972), български волейболист;
 Александър Попов, български режисьор;
 Александър Попов, почетен консул на Латвия.